

Cinema 
 Torment – film del 1924 diretto da Maurice Tourneur 
 Torment – film del 1950 diretto da John Guillermin 
 Torment – film del 1986 diretto da Samson Aslanian e John Hopkins 
 Torment – film del 2013 diretto da Jordan Barker

Letteratura 
 Torment – romanzo di Lauren Kate del 2010

Musica 
 Torment – gruppo musicale black metal peruviano
 Torment – bassista, ex componente dei Forgotten Tomb
 Torment – album dei Six Feet Under del 2017

Videogiochi 
 Planescape: Torment – GDR della Black Isle Studios